Dawsonville désigne :

États-Unis 
 Dawsonville, une ville située en Géorgie
 Dawsonville, une ville située dans le Maryland

Kenya 
 Dawsonville

Homonymie de toponyme